Carfulenus (zm. 43 p.n.e.) – legat Cezara w wojnie aleksandryjskiej. Po śmierci Cezara dołączył do Oktawiana i wystąpił przeciw Antoniuszowi. Zginął w bitwie pod Mutiną.

Rzymianie
Zmarli w 43 p.n.e.